La vie politique française a été très mouvementée depuis la fin de l'Ancien Régime. De nombreuses institutions ont été créées à partir de la Révolution, tandis que d'autres ont connu des évolutions. La théorie dite de « séparation des pouvoirs » élaborée par Montesquieu dans son ouvrage phare, De l'esprit des lois, permet d'élaborer un plan d'étude de chaque régime, en décrivant les attributions des pouvoirs dits « politiques » (exécutif et législatif) ainsi que le mode de scrutin défini pour chaque régime. 
Cet article se veut avant tout un résumé des institutions présentes au sein des régimes politiques qu'a connu la France depuis la Révolution, ainsi qu'une courte chronologie sélective pour chaque régime.

Assemblée nationale constituante

Chronologie sélective 
  : Réunion des États généraux à Versailles, l'effectif des représentants du tiers état est doublé
  : "Coup d'État" du tiers état qui se proclame Assemblée nationale. Le roi tente d’annuler cette décision, d’où cette citation de Mirabeau : « Cependant, pour éviter toute équivoque et tout délai, je vous déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer leur force ; car nous ne quitterons nos places que par la puissance de la baïonnette. » dont l'exactitude est remise en question.
  : Prise de la Bastille.
  : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
  : Les bases de la future constitution sont posées.
  : Fuite du roi à Varennes.
  : Le projet de constitution est présenté par Thouret.
  : L’assemblée se sépare.

Organisation du régime 
Il y en avait deux.

Pouvoir législatif 
Le pouvoir législatif est, en général, dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage direct ou indirect. Le peuple, dans son ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des référendums

Pouvoir exécutif 
Le pouvoir exécutif sert à faire respecter la loi. C'est le roi qui possède ce pouvoir.

Histoire 
À la suite du , l’Assemblée nationale se déclare constituante et forme un comité chargé d’élaborer un plan de Constitution. Celui-ci est composé d'une majorité de monarchiens (modérés partisans d’une constitution "à l’anglaise") et d'une minorité de Patriotes (opposés au bicaméralisme : Sieyès, Le Chapelier, Talleyrand). Il décide de la présence d’une déclaration des droits (Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen). L’Assemblée Nationale jure de ne pas se séparer jusqu'à ce que la « constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides » (Serment du Jeu de Paume, ).

Assemblée nationale législative

Chronologie sélective 
  : Le texte est voté. Il comporte 7 titres et 209 articles.
  : le roi lui jure fidélité.
  : Veto du roi sur deux décrets : émigrés et prêtres réfractaires. Invasion des Tuileries par la population. Vote de la suspension du roi par le corps législatif.

Organisation du régime

Mode de suffrage 
Censitaire et indirect (cens électoral de 3 journées de travail pour participer aux assemblées primaires, et de 200 journées pour être grand électeur et élire les représentants au chef-lieu du département par scrutin de liste).

Pouvoir législatif 
Assemblée nationale législative unique, siégeant en permanence et composée de 745 membres élus pour 2 ans et rééligibles une seule fois.

Pouvoir exécutif 
Les ministres sont responsables pénalement, choisis et nommés par le roi, ont un droit d’entrée et de parole au sein de l’assemblée mais ne peuvent en être membres. Le roi dispose d’un droit de veto suspensif : s’il l’utilise, le décret doit être voté par 3 législations successives pour devenir loi (6 ans). Un décret doit être sanctionné par le roi pour devenir loi.

Histoire 
Le , le Roi est remplacé par un exécutif de six ministres, et le corps législatif décide ensuite de l’élection au suffrage universel d’une convention chargée de rédiger une nouvelle constitution. Cette décision est contraire à la procédure prévue normalement par la constitution en cas de révision.

La Convention : Constitution de l'An I

Chronologie sélective 
  : élections (suffrage universel « théorique » : pas de femmes ni de domestiques, vote public et non secret).
  : première réunion de la convention qui prononce la déchéance du Roi.
  : An I de la République.
  -  : premier projet de constitution (girondin), qui subira un échec.
  : constitution de l’an I (montagnarde).
 Juillet-aout : ratification populaire (adoptée massivement mais scrutin public et non secret).

Organisation du régime

Mode de suffrage 
Suffrage universel direct (comprend les étrangers domiciliés depuis un an sous conditions), des référendums législatifs permettent la gestion directe des affaires publiques par les citoyens.

Pouvoir législatif 
Assemblée unique élue pour un an, qui siège en permanence. Le corps législatif « propose les lois et rend les décrets ».
 Procédure d'adoption de la loi : Le projet voté par l’assemblée est envoyé aux assemblée primaires. Si dans les 40 jours suivants, dans la moitié des départements plus un, un dixième des assemblées primaires de chacun d’eux n’a pas protesté, le projet devient loi. Dans le cas contraire toutes les assemblées sont convoquées et les citoyens se prononcent par référendum législatif.
Les décrets portent sur des objets moins importants, et sont définitifs dès leur vote par le corps législatif.

Pouvoir exécutif 
Conseil exécutif collégial de 24 membres choisis par l’assemblée sur une liste proposée par les départements. Il n'a aucun pouvoir ni moyen d’action sur l’assemblée (ni initiative des lois, ni droit de veto, ni droit de dissolution).

Histoire 
Cette constitution ne fut pas appliquée, mais servit à ramener un tant soit peu le calme dans les départements après l’échec du premier comité de constitution (girondin).

Convention : gouvernement révolutionnaire

Chronologie sélective 
  (19 vendémiaire an II) : « gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix » : selon décret conventionnel, la constitution de l’an I est suspendue (L’utilisation de ce terme élimine la contrainte constitutionnelle, et permet au gouvernement de passer outre les obstacles éventuels).
  : procès de Louis XVI.
 Mars- : Tribunal extraordinaire, loi des suspects, suppression de l’inviolabilité des parlementaires. Point de départ de la Terreur.
  : création des comités de sûreté générale et de salut public.
  : institution de la fête de l’Être suprême.
  (9 thermidor an II) :  la convention renverse le Comité de salut public. Robespierre et ses compagnons sont exécutés le lendemain (10 thermidor). Fin de la Terreur.
  ( an III) :  émeutes populaires, enterrement définitif de la constitution de l’an I.

Organisation du régime 
La Convention (assemblée de 700 membres) concentre tous les pouvoirs, par la création de comités. Ils sont les organes de la convention, renouvelés tous les mois. Robespierre utilise le comité de salut public pour concentrer les pouvoirs et établir la dictature. La conscription de masse permet cependant de rétablir la sécurité extérieure.

Histoire 
Les conventionnels finissent par se révolter contre la dictature et décident d’enterrer la Constitution de l’an I et d’élaborer une nouvelle Constitution.

Directoire : Constitution de l'An III

Chronologie sélective 
  - 5 fructidor an III  : Constitution de l’an III.
  - 13 fructidor an III  : Décret des 2/3 qui oblige les électeurs a élire 2/3 au moins de conventionnels aux assemblées.
  - 18 brumaire an VIII  : coup d’État de Sieyès (nommé directeur en 1799) assisté de Bonaparte (selon Sieyès : « il me faut une épée »).
  : déclaration des conseils « citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée : elle est finie »

Organisation du régime

Mode de suffrage 
Suffrage indirect à deux degrés : seuls ceux qui payent des impôts peuvent voter.

Pouvoir législatif 
Le pouvoir législatif est bicaméral, composé du conseil des Anciens (250 membres de 40 ans au minimum, mariés ou veufs) et du conseil des Cinq-Cents (500 membres âgés de 30 ans au minimum). La législature dure 3 années, les parlementaires sont renouvelés par tiers tous les ans. Selon Boissy d’Anglas, « les Cinq-Cents sont l’imagination de la République, et les Anciens sont la raison de la République ». Le conseil des Cinq-Cents vote les projets de lois ; le conseil des Anciens les approuve ou les refuse (c’est l’inverse en matière constitutionnelle).

Pouvoir exécutif 
il est composé de 5 directeurs (d’au moins 40 ans) choisis par le conseil des anciens sur une liste de 10 noms présentée par le conseil des Cinq-Cents. Ils sont Nommés pour 5 ans, renouvelés par 1/5 tous les ans, et possède seulement la responsabilité pénale.

Histoire 
Il n'y a aucun moyen d’action réciproque entre les pouvoirs, aucun mécanisme constitutionnel en cas de conflit de pouvoirs (d’où les nombreux coups d’États).

Consulat

Chronologie sélective 
  : début du consulat, élaboration de la constitution de l’an VIII.
  : publication puis ratification populaire début 1800 (3 millions pour contre 1600 contre).
  senatus-consulte du 16 thermidor an X :  le premier consul est nommé à vie (ratification par plébiscite). Le premier consul ajoute des modifications : pouvoir de ratifier les traités, collèges électoraux de  (choisies parmi les plus importants contribuables) qui présente les candidats pour siéger aux assemblées municipales et départementales, effectif du tribunat réduit de moitié et non public, le sénat peut dissoudre les autres assemblées, intervenir au sein de la justice, et interpréter la constitution.

Organisation du régime

Mode de suffrage 
Universel, mais basé sur des listes de confiances (communales=1/10 des citoyens de la commune, puis départementales, puis nationale=). Le  (ou sénat) se sert de la liste nationale pour nommer les titulaires de fonctions publiques (on peut parler de dénaturation du suffrage universel).

Pouvoir législatif 

 Conseil d'Etat : il élabore et prépare les projets de loi.
 Tribunat (100 membres de 25 ans au moins, discute les projets de lois, émet des vœux qui n’exigent aucune suite).
 Corps législatif (300 membres de 30 ans au moins, au moins un citoyen de chaque département, vote les projets de lois par scrutin secret sans les discuter).
Le projet de loi était discuté par le tribunat, mais non voté. Puis le corps législatif voté la loi mais sans la discuté.
 Sénat conservateur: il est composé de 80 membres à vie et inamovibles de 40 ans au moins. 60 sont nommés par les consuls, les nouveaux membres sont choisis par le sénat sur une liste de 3 membres composée par les deux chambres et le premier consul. Il est juge de la constitutionnalité des lois : peut annuler une loi ou une liste de notables. Pouvoir de nomination (tribuns, législateurs, consuls pour l’avenir, etc.). Peut modifier la constitution par « sénatus-consultes ».

Pouvoir exécutif 
Collégial (3 consuls) en apparence. en réalité le premier consul nomme et révoque a volonté (ministres, préfets, sous-préfets, membres des assemblées locales, juges criminels et civils) et toute autorité émane de lui. Il promulgue les lois, a le monopole de l’initiative des lois, mène les recettes et dépenses de l’État, assure la sécurité intérieure et extérieure. Les deux autres consuls signent les actes des ministres, mais la décision finale appartient au premier consul.
Le conseil d’État rédige les projets de lois et règlements d’administration.

Histoire

Empire (1804-1815)

Chronologie sélective 
  : sénatus-consulte qui adapte la constitution, devenue constitution de l’an XII, et fonde ainsi le régime impérial.
  : sacre de Napoléon à Paris.
 1814 : adoption par le tribunat du rapport Lainé « libre exercice des droits politiques de la nation »
 1815 : le Sénat vote la déchéance de l’empereur par la création d’un gouvernement provisoire.

Organisation du régime

Mode de suffrage 
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, et les grands dignitaires ne sont pas nommés par le peuple.

Pouvoir législatif 
Le Sénat voit sa composition modifiée (élargie aux membres de la famille de l’empereur, grands dignitaires, citoyens nommés par l'empereur), son président est nommé par l’empereur. Ses pouvoirs sont importants (cette assemblée est acquise a l’empereur) : peut s’opposer a des décrets, mais ne peut plus contrôler la constitutionnalité de certains actes.
Le Tribunat est affaibli, renouvelé par moitié tous les 5 ans, divisé en 3 sections (législation, intérieur, finances), Napoléon décide finalement de la supprimer (certainement trop démocratique).
Le corps législatif voit sa publicité restreinte, et la durée de ses sessions l’est aussi (parfois quelques semaines, parfois jamais). Il finit par se révolter en 1814.

Pouvoir exécutif 
 Empereur ⇒ voir chronologie du consulat : sénatus-consulte du .
Les ministres sont de simples exécutants de la politique de Napoléon, leur nombre passe de 7 à 11. Le conseil d’État transforme la politique décidée par l’empereur en lois et décrets, il est composé des auditeurs (depuis 1803) et des maîtres des requêtes (depuis 1806). À ses fonctions s’ajoute en 1806 celle de tribunal (mi-administratif, mi-judiciaire), avec la création d’une commission chargée du contentieux.

Notes et références 

Histoire du droit en France
Institution en France